

Юмашево — село, Баймацький район, Башкортостан
 Юмашево — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоюмашево